Dilong paradoxus (zh. "dragón emperador paradójico") es la única especie del género extinto Dilong de dinosaurio terópodo tiranosauroide, que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 135 millones de años, en el Hauteriviense, en lo que hoy es Asia.

Descripción 
El espécimen tipo de Dilong medía aproximadamente 1,6 metros de longitud, pero al tratarse de un ejemplar juvenil se cree que pudo llegar a los 2 metros de largo. Presentaba tres garras en las manos, un cráneo alargado y chato y una cobertura corporal de filamentos parecidos a plumas, tanto en la mandíbula como en la cola.

Las plumas se hallaron en impresiones fosilizadas de la piel cerca de la mandíbula y de la cola. No son idénticas a las plumas de los pájaros modernos, careciendo de un eje estructural central, el (raquis), necesario para dar rigidez a la pluma y poder generar sustentación; así pues, este tipo de plumaje no hubiera permitido el vuelo, siendo su función más probable la de conservar el calor corporal. Los tiranosáuridos adultos encontrados en el interior de Alberta y Mongolia de los cuales se tienen impresiones cutáneas, parecen mostrar la piel escamosa típica de otros dinosaurios. Xu et al. especularon acerca de si los tiranosáuridos pudieron haber tenido, en la piel de diversas partes de sus cuerpos, unas zonas con escamas y otras con plumas. También se especuló sobre si las plumas pudieran tener una correlación con la edad, es decir que cupiese la posibilidad de que los jóvenes de los géneros más grandes hayan tenido plumaje, perdiéndolo al crecer y mostrando solamente las escamas al llegar a la adultez, cuando el abrigo de las plumas ya no fuese tan necesario para permanecer calientes.

Descubrimiento e investigación 
La única especie conocida es Dilong paradoxus de la Formación Yixian cerca de Lujiatun, Beipiao, en el este de la Provincia de Liaoning, China. Fue descrito por Xu Xing y colaboradores en 2004. Es uno de los más primitivos tiranosauroides hoy conocidos y estaba cubierto de plumas simples o protoplumas.

El espécimen tipo es IVPP 14243 que se encuentra en Pekín, un cráneo y un esqueleto casi completos y semiarticulados. El material referido incluye a IVPP 1242, un cráneo casi completo y vértebras presacrales, TNP01109, un cráneo parcial, y IVPP V11579, otro cráneo que podría pertenecer a D. paradoxus o a otra especie cercana.

Nombre 
El nombre deriva del chino, 帝 dì que significa emperador y 龙 / 龍 lóng dragón. " Di", " emperador", se refiere a la relación de este animal con Tyrannosaurus rex, el " rey reptil tirano" y "Long" se utiliza para nombrar los dinosaurios chinos más o menos de la misma manera en que se usa el griego latinizado saurus en Occidente. El nombre específico, paradoxus, es la forma latina del griego παράδοξον; “paradójico”.

Clasificación 
Cuando Dilong fue descrito por primera vez, se lo consideraba uno de los primeros y más primitivos miembros de Tyrannosauroidea, el grupo que incluye a los tiranosáuridos posteriores más grandes, como Tyrannosaurus rex. Turner et al., en 2007, analizaron las relaciones de dinosaurios celurosaurianos, incluyendo al Dilong, y encontrando que no era un tiranosauroide, por eso, colocaron a Dilong entre los celúridos en su filogenia, siendo más avanzado que Coelurus, pero más primitivo que Compsognathidae. Sin embargo, otros estudios continuaron encontrando Dilong como un tiranosauroide y algunos, como Carr y Williamson en 2010, encontraron que Dilong se encuentra dentro de Tyrannosauroidea, no entre los celulosaurios más avanzados. En un estudio de 2014, se descubrió que Dilong era un proceratosáurido. Sin embargo, en un análisis de Brusatte et al. en 2016, la parsimonia y los análisis filogenéticos bayesianos colocaron a Dilong fuera de Proceratosauridae, como un tiranosaurido ligeramente más avanzado.

Filogenia
A continuación se muestra un cladograma que contiene la mayoría de los tiranosaurios basado en el trabajo de Loewen et al. de 2013.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Artículo en New Scientist (en inglés)
 Artículo en Nature (en inglés)
 Dilong dentro de Tyrannosauroidea en The Thescelsosaurus 

Tyrannosauroidea
Dinosaurios del Cretácico Inferior
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios emplumados
Animales extintos descritos en 2004